Бубново Первое (), село, 
Самойловский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320685502. Население по переписи 2001 г. составляет 3 (2/1 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Бубново Первое примыкает к селу Новопавловка, в 4-х км село и железнодорожная станция Самойловка.

История 
 1825 - дата основания.

Транспорт 
Расстояние до железной дороги 4 км, ближайшая железнодорожная станция Самойловка.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма, общая для сёл Бубново Первое, Новопавловка и Верхневодяное.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района